Уолт — мужское имя в англоязычных странах. 
 Уолт, Стивен (род. 1955) — американский политолог.